Рыжеватая стеклянная лягушка () — вид бесхвостых земноводных из семейства стеклянных лягушек, обитающий в Южной Америке. Видовое название происходит от  — «необычный», что связано с необычным окрасом данного вида.

Описание 
Это небольшая лягушка, размер самцов 21—25 мм, самок — 26—27 мм. Голова с большими выпуклыми глазами и несколько шире, чем остальное тело. Морда короткая и усечённая. Видна барабанная перепонка, верхний край которой едва прикрыт слабо развитой надтимпановой складкой. Ноздри располагаются почти на кончике морды. Хоаны мелкие и яйцевидные, расположены у края рта. Голосовые щели простираются от основания языка до углов челюсти. Кожа спины покрыта бородавками и усеяна шипиками. Брюхо и бёдра зернистые, остальные области гладкие. Пальцы передних лап лишь слегка перепончатые и имеют широкие диски. Пальцы задних лап на две трети перепончатые и имеют диски, которые круглее и немного меньше, чем на передних. Первый палец длиннее второго. По бокам пальцев имеется бахрома. Внутренний плюсневый бугорок большой и удлинённый в отличие от наружного плюсневого бугорка, который маленький и круглый.

Окрас рыжевато-коричневатый. По телу разбросаны пятна более тёмного цвета. Брюшная сторона кремово-рыжая и прозрачная. Кости белые.

Образ жизни 
Населяет туманные леса на высоте около 1700 м над уровнем моря. Обитает в растительности по берегам горных рек. Ведёт ночной образ жизни, питается мелкими насекомыми.

Размножение 
Это яйцекладущая лягушка. Самки прикрепляют яйца на мшистые ветви над ручьями.

Распространение 
Является эндемиком Эквадора. До 2009 года была известна только одна популяция в облачном лесу в Рио-Асуэла (провинция Напо). Однако, позже были открыты ещё две — вблизи национального парка Лланганатес и возле вулкана Сумако.

Ссылки 
 Frost D. R. Nymphargus anomalus. Amphibian Species of the World, an Online Reference. American Museum of Natural History, New York, USA 
 Amphibia Web: Nymphargus anomalus. Provides information on amphibian declines, natural history, conservation, and taxonomy
 iNaturalist: Nymphargus anomalus. Сообщество натуралистов
 AmphibiaWebEcuador: Nymphargus anomalus. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (QCAZ)

Литература 
 Lynch & Duellman, 1973 : A review of the centrolenid frogs of Ecuador, with descriptions of new species. Occasional Papers of the Museum of Natural History, University of Kansas, vol. 16, p. 1-66.
 Cisneros-Heredia, D. F., and McDiarmid, R. W. (2007). Revision of the characters of Centrolenidae (Amphibia: Anura: Athesphatanura), with comments on its taxonomy and the description of new taxa of glassfrogs. Zootaxa, 1572, 1-82. 
 Lynch, J.D. and Duellman, W.E. (1973). A review of the centrolenid frogs of Ecuador, with descriptions of new species. Occasional Papers of the Musem of Natural History, University of Kansas, (16), 1-66.

Примечания 

Животные, описанные в 1973 году
Стеклянные лягушки
Земноводные Южной Америки
Эндемики Эквадора